'Ndrina Megna – associazione mafiosa di Crotone, attiva in Piemonte
 Jaycob Megna – hockeista su ghiaccio statunitense
 Jayson Megna – hockeista su ghiaccio statunitense
 John Megna – attore statunitense 
 Marc Megna – giocatore di football americano statunitense
 Vince Megna – avvocato statunitense